Макси́м Мурáтович Áутлев (29 июля 1977, Карачаевск, Карачаево-Черкесская АО, Ставропольский край, РСФСР, СССР) — российский футболист, играл на позициях полузащитника и нападающего.

Карьера

Клубная 
Выпускник харьковского спортинтерната. Профессиональную карьеру игрока начинал в 1995 году в команде первой российской лиги «Дружба» из Майкопа. В составе команды Аутлев выступал на протяжении двух лет, проведя 18 встреч за основной коллектив майкопчан и ещё 33 матча в составе дубля.

В Армавире стал игроком местного «Торпедо», где провёл 37 игр, в которых дважды забивал голы. В 1998 году вернулся в Майкоп, где за два сезона стал одним из основных игроков команды, проведя на поле 62 матча, а также отметившись пятью забитыми мячами. В 2000 году покинул «Дружбу», заключив контракт с клубом первой лиги нальчикским «Спартаком». А ещё через год в команду нальчан перешёл хорошо знакомый Аутлеву по работе в Майкопе Софербий Ешугов. Именно он во время предсезонных сборов принял решение перевести Аутлева с левого края полузащиты в нападение. По итогам первенства Аутлев стал лучшим бомбардиром команды с 12 мячами в активе. Всего же в составе нальчан провёл 100 матчей (96 в первенстве страны и ещё четыре в Кубке), забив за три сезона 24 мяча, и вписав тем самым своё имя в список 25-и лучших голеадоров клуба за всю его историю.

В 2003 году перебрался в «Томь», где вместе с командой стал бронзовым призёром первенства страны в первой лиге. Следующий сезон начал в качестве игрока белорусского «Гомеля», но после первого круга подписал контракт с «Арсеналом». После того, как тульский клуб объявил о снятии коллектива с розыгрыша в первой лиге, покинул команду, став игроком астраханского «Волгаря», где была восстановлена его связка с Романом Узденовым, сложившаяся ещё во время выступления в Нальчике.

Перед началом сезона 2006 года Аутлев прошёл предсезонную подготовку вместе с брянским «Динамо», куда он попал по приглашению Ешугова. Но по финансовым причинам трансфер не состоялся, и Аутлев уехал в Казахстан, где выступал в составе клуба высшей лиги «Восток» Усть-Каменогорск. В июле 2006 года вернулся в Брянск, где и завершил карьеру игрока.

Тренерская 
В период с 19 ноября по 2 декабря 2007 года прошёл обучение в Северо-Западном региональном центре по подготовке и лицензированию футбольных тренеров, получил категорию «C».

Достижения 
 Бронзовый призёр первенства России в первой лиге: 2003.
 Лучший бомбардир ФК «Спартак» (Нальчик): 2001.

Личная жизнь 
Мать родом из Харькова, а отец — с Кавказа. Аутлев родился на Кавказе, его семья впоследствии переехала в Харьков.

Статистика выступлений 

Источники:
 Статистика выступлений российского этапа карьеры взята со спортивного медиа-портала Sportbox.ru
 Статистика выступлений белорусского этапа карьеры взята со спортивного медиа-портала Football.by
 Статистика выступлений казахского этапа карьеры взята со спортивного медиа-портала FootballFacts.ru

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Футболисты России
Игроки ФК «Дружба» Майкоп
Игроки ФК «Коммунальник-Дружба-д»
Игроки ФК «Армавир» Россия
Игроки ФК «Спартак-Нальчик»
Игроки ФК «Томь»
Игроки ФК «Гомель»
Игроки ФК «Арсенал» Тула
Игроки ФК «Волгарь»
Игроки ФК «Восток»
Игроки ФК «Динамо» Брянск